Иван Григорьевич фон Рек (нем: Johann von Reck) — генерал-поручик; правитель Рижского наместничества.

В русскую службу вступил в 1752 г. В 1-ю Турецкую войну, будучи, с 1 января 1773 г., подполковником Ядринского полевого батальона, отличился и был награждён 26 ноября 1775 г. орденом Георгия 4-й степени (№ 224 по кавалерскому списку Судравского и № 271 по списку Григоровича — Степанова)

Во время 2-й Турецкой кампании был уже генерал-майором и, тотчас после объявления войны, в ночь на 14 сентября 1787 г., отразил десантное нападение турок на Кинбурн, а 1 октября, при отражении Суворовым атаки турок на Кинбурн, был ранен и 18 октября того же года награждён был, по представлению самого Суворова, 4000 рублями и 18 октября 1787 г. удостоен ордена св. Георгия 3-й степени (№ 56 по кавалерским спискам)

В 1788 г. был под начальством Потёмкина в Ольвиополе; в 1789 г. находился при штабе Финляндской армии, в апреле 1790 г. был послан с пехотной бригадой на галерный флот, состоявший при Финляндской армии, и в чине генерал-майора сражался со шведами. 7 сентября 1790 г., в день празднования торжества заключения мира со Швецией, награждён был орденом св. Владимира 2-й степени и 4000 рублями.

Назначенный 24 ноября 1790 г. правителем Рижского наместничества, он 6 марта 1792 г. был уволен от должности по болезни. Пробыв в отпуске полтора года, Рек в 1793 г. назначен был командующим Отдельным Оренбургским корпусом, 1 января 1795 г. произведён в генерал-поручики и умер 4 июля 1795 г. (в РБСП датой смерти Река ошибочно указан 1798 год).

Литература 
 
 Степанов В. С., Григорович П. И. В память столетнего юбилея императорского Военного ордена Святого великомученика и Победоносца Георгия. (1769—1869). — , 1869.

Родившиеся в XVIII веке
Генерал-поручики (Российская империя)
Государственные деятели Российской империи
Участники Русско-турецкой войны (1768—1774)
Участники Русско-турецкой войны (1787—1791)
Участники Русско-шведской войны 1788—1790
Кавалеры ордена Святого Георгия III класса
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Персоналии, чья дата рождения не установлена